И́мени Чка́лова (им. Чкалова) — посёлок в Предгорном районе (муниципальном округе) Ставропольского края России.

До 16 марта 2020 года входил в состав муниципального образования «Сельское поселение Тельмановский сельсовет».

География 
Посёлок расположен в северной части Предгорного района, с западной стороны балки Киркиль, по которой протекает
река Киркиль.

Расстояние до краевого центра: 120 км.

Расстояние до районного центра: 15 км.

Территория посёлка составляет 1,07 км².

Климат 
Климат умеренно влажный со сравнительно мягкой зимой. Среднегодовая температура воздуха составляет +8,0 °C. Абсолютная максимальная температура воздуха +39° С, минимальная −32° С. Среднее количество осадков 540 мм. Преобладающими ветрами являются восточные и юго-восточные направления.

История 
На 1 января 1983 года посёлок им. Чкалова входил в состав территории Ессентукского сельсовета с центром в станице Ессентукской.

Население 

По данным переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 51 %, греки — 46 %.

Планировка и застройка 
По состоянию на 2013 год жилая застройка посёлка насчитывала 185 одноэтажных домов с приусадебными участками.

В населённом пункте 14 улиц. Главной улицей является Волочаевская, которая начинается от здания школы (на этой же улице находится сельский клуб).

В 250 м от жилого дома № 16 по улице Новой расположено общественное открытое кладбище площадью 15 тыс. м².

Инфраструктура 
В границах населённого пункта находятся: детский сад (на 20 мест), фельдшерско-акушерский пункт, продовольственный магазин, почтовое отделение, отделение связи, коровник (на 10 голов).

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Предгорного района
Объекты, названные в честь Валерия Чкалова